Знак короны, написанная Джуд Уотсон, — четвёртая книга в серии романов для молодых читателей, называемая Ученик джедая. Все книги в серии написаны Джуд Уотсон, за исключением первой книги, Ученик джедая: Становление Силы, которая была написана Дэйвом Волвертоном. Серия повествует о приключениях Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби до фильма Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза.

Краткое изложение сюжета 
Оби-Ван и Квай-Гон вызваны на планету Гала, чтобы наблюдать за тем, как будут происходить выборы. Королева планеты умирает, и её последним действием должно стать превращение монархии в демократию, в значительной степени из-за её сына — принца Беджу. Джедаи попадают в самый разгар борьбы между партиями. Вскоре Квай-Гон был послан к горцам, фракции сепаратистов в горах. Королева хочет перед своей смертью, чтобы их женский лидер Элана знала, что она и есть истинный наследник трона. Пока Квай-Гон доставляет сообщение, Оби-Ван обнаруживает тёмные дела за спиной королевы и даже возможно приближение её смерти усилиями противников.

Персонажи

Действующие персонажи

Упоминаемые персонажи 
 Виву
 Дека Брун
 Йода
 Кана
 Ксанатос
 Нуни
 Рови
 Тема
 Уайла Прамми

Планеты и локации 
 Гала — планета, основное место действия
 Галасийское море — море на Гале
 Галу — главный город Галы, основное место действия
 Перевал лунного света — область в горах на Гале
 Финдар — планета

Расы 
 Галасиец
 Человек

Организации 
 Синдикат

Другие интересные вещи 
 Бакта — лекарство
 Димилатис — трава
 Кодекс джедаев — устав джедаев, которому они подчиняются
 Лазурит — минерал
 Линдемора — дерево
 Муджа — фрукт
 Танго — фрукт

Ссылки 
 «Знак короны» на сайте swtimeline.ru
 «Знак короны» на сайте lib.ru
 «Знак короны» на сайте aldebaran.ru
 «Знак короны» на сайте swgalaxy.ru
 «Знак короны» на сайте swworld.net.ru

Романы 1999 года
Серия книг «Ученик джедая»
Романы на английском языке